Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Carl-Uwe Steeb e Michael Stich 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Scott Davis /  David Pate (secondo turno)
 Kelly Jones /  Rick Leach (secondo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)
 Luke Jensen /  Laurie Warder (quarti di finale)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Omar Camporese /  Goran Ivanišević (primo turno)
 Petr Korda /  Jim Pugh (secondo turno)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP German Open 1992